W Polsce
 Grabków – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko
 Grabków – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Grabków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Grabków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Grabków – gromada w powiecie iłżeckim
 Grabków – gromada w powiecie koneckim

 Zobacz też
 Grabkowo